Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie sachnowszczynskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie zaczepyliwskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie dołynskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie switłowodskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mościskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie skolskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie ługańskim, w rejonie swerdłowskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w rejonie krasnooknianskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w rejonie renijskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie reszetyliwskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w Republice Autonomicznej Krymu, w rejonie bakczysarajskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim
 Nahirne – wieś na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, w rejonie wilnianskim
 Nahirne – osiedle na Ukrainie, w obwodzie donieckim, w rejonie bachmuckim